Perfume de Mulher pode se referir a:

 Perfume de Mulher, filme com Vittorio Gassman (1974).
 Perfume de Mulher, filme com Al Pacino (1992).
 Perfume de Mulher (canção), canção de Ágata

Desambiguação